Grabice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Grabice (Gubin) (Reichersdorf) in der Woiwodschaft Lebus
 Grabice (Cielądz) in der Woiwodschaft Łódź
 Zedlitz (Murow) in der Woiwodschaft Oppeln